

События 
 Собор 879—880 годов — завершение Четвёртого Константинопольского собора.
 Землетрясение разрушает мечеть, которая будет перестроена почти полностью по приказанию эмира в городе Кордова.
 Вступление формирований Хуан Чао в танскую столицу Чанъань; начало погромов в столице.
 Умар ибн Хафсун с сообщниками создаёт большой бандитский отряд и перестраивает старый замок Бобастро в практически недоступном плоскогорье горной цепи Рунда. Ренегат начинает грабительские набеги как на христианские, так и на мусульманские земли. Через некоторое время разбойник был схвачен губернатором Малаги и высечен на городской площади. Умару удалось бежать в Африку, где он скрывался под видом ученика портного.
 Арабы изгнаны с острова Сардиния в результате восстания местных жителей.
 По соглашению в Рибермоне установлена граница между королевствами западных и восточных франков (просуществовала до XIV века).

Родились 
 Хивел ап Каделл
 Марозия

Скончались 
 Император Сэйва
 Карломан (король Баварии)

См. также